Toponímia:
 Kimberly (Arkansas)
 Kimberly (Alabama)
 Kimberly (Idaho)
 Kimberly Township (Minnesota)
 Kimberly (Nevada), poble fantasma
 Kimberly (Oregon), comunitat no incorporada
 Kimberly (Utah), poble abandonat
 Kimberly (Comtat de Fayette), comunitat no incorporada a Virgínia de l'Oest (EUA)
 Kimberly (Comtat de Monongalia), comunitat no incorporada a Virgínia de l'Oest (EUA)
 Kimberly (Wisconsin)
 Biografies: Lewis Kimberly, oficial naval durant la Guerra Civil dels Estats Units